Supercoppa Italiana di Pallacanestro (mannen)
 Supercoppa Italiana di Pallacanestro (vrouwen)